

Вельоленка — село в гміні Домашовіце Намисловського повіту Опольського воєводства
 Вельоленка — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства